Dragnet peut faire référence à :

Série télévisée 

 Dragnet, le titre original d'une série télévisée américaine, appelée en France Badge 714 (1951-1959) ;
 Dragnet 1967 , le titre original d'une série télévisée américaine de la seconde série avec Jack Webb , qui fait suite à la série de 1951
 Dragnet, série télévisée, refonte de la précédente (2003).

Cinéma 

 Dragnet, un film américain réalisé par Tom Mankiewicz sorti en 1987.

Album 

 Dragnet, un album de The Fall sorti en 1979.

Homonymie de titre